Kosinszky Viktor (1863–1935) szőlész, a tarcali vincellériskola, a Központi Mintapince és a Felsőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyam igazgatója, a Tokaj-hegyaljai Állami Szőlészeti Intézmények főfelügyelője, borászati kormánybiztos.
 Kosinszky Viktor (1909–1954) a Szőlészeti Tanszék alapító professzora, a szőlészeti területen európai viszonylatban is jelentős gyakorlati és szakirodalmi munkásságot fejtett ki.